Mathilda est un album d'Henri Dès sorti en 1971.

Liste des chansons 

 Face A: Mathilda
 Face B: Quand j'aime, je me tais.

Références 

Album musical sorti en 1971
Album d'Henri Dès